En álgebra lineal el término puede referirse a:
 La matriz de adjuntos o cofactores, o matriz obtenida a partir de otra, que traspuesta y dividida por el determinante de esta otra es igual a la matriz inversa de la matriz de partida.
 La matriz traspuesta conjugada o matriz obtenida a partir de otra calculando su matriz traspuesta y para la matriz resultante obtener a su vez la matriz conjugada.